Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse steht für:

 Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse (Roman), Roman von Thomas Meyer (2012)
 Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse (Film), Schweizer Film von Michael Steiner (2018)